

Fundación 
El Colegio de La Pureza fundado en Palma de Mallorca en el 1809 por el obispo de Mallorca Bernardo Nadal Crespí. El obispo siguiente durante los años 1819-1824 fue Pedro González Vallejo, el cual dinamizó el Colegio. Y en el 1829, Fernando VII, Rey de España, concedió el título de Real cuando era obispo en este momento Antonio Pérez de Hirias. En el 1851, el obispo Rafael Manso precisó los estatutos del Real Colegio.

Esplendor 
Todos los obispos lo habían protegido y considerado suyo; los reyes de España y los Gobiernos de la nación le habían concedido privilegios, las maestras se habían consagrado a la educación de la juventud femenina con cuerpo y alma con los votos de castidad, pobreza y obediencia; las familias distingidas confiaron la educación de sus hijas. La fama de sus labores y bordados llegó fuera de a las islas.

Dieron a la Historia del Arte el cuadro de Rebeca, digno de figurar en los mejores museos europeos.

Decadencia 
Algunos gobiernos menguaron las dotaciones del fundador hasta llegar a suprimirlas. La política española movió los cimientos, las nuevas maestras no vivían según los objetivos del Instituto y la disciplina se relajó.

El 16 de julio de 1852 el obispo Salvá intentó levantar el colegio dando la dirección a las religiosas del Sagrado Corazón. Las hijas de la nobleza volvieron a llenar el Colegio pero el 13 de abril de 1854, las religiosas abandonaron la isla. En el mes de julio siguiente intentó agregar el Colegio al Instituto del Corazón de María y en enero de 1859 intenta la anexión al colegio de Barcelona.

El obispo quería que las religiosas de Nuestra Señora de Loreto dirigieran el Colegio pero después de visitarlo se negaron.

El 5 de marzo de 1865 murió María Ferrer, la directora, y le sucedió Margarita Ana Fiol que cesó el 30 de noviembre y fue nombrada Francisca Castelló. El 12 de abril de 1866 empezó el rectorado de Catalina Gili.

Renacimiento 
El 23 de abril de 1870, Alberta Giménez llega al Real Colegio. Era una casa sucia y con pocos muebles, sin material didáctico y con 30 pessetas en la caja. Alberta se puso a limpiar y a dar clase con toda la ilusión. El 1 de mayo fue nombrada Rectora y D. Tomás Rullán visitador. El 28 de septiembre, el obispo Salvá aprobó las bases redactadas por Alberta y D. Tomás Rullán y un articulado para el Colegio. Tanto se va levantar la fama del Colegio que en el 1872 se convirtió en la primera Escuela Normal de Maestras de Baleares, la segunda de España.

Madre Alberta murió el 21 de diciembre de 1922, pero el Colegio creció en prestigio y en alumnas. La Congregación de hermanas de La Pureza de María Santísima fundada por ella siguieron sus huellas con entusiasmo y, a finales de los años cuarenta, ya era pequeño el edificio ubicado en la Calle de La Pureza de Palma de Mallorca y se edificó un nuevo Centro en Vía Alemania, que se llamó "Colegio Madre Alberta". El 1965, se edificó un nuevo Colegio en Son Puigdorfila, que comenzó su actividad escolar el curso 1968-1969. Éste es el actual "Colegio Madre Alberta" de Son Rapiña.

La Escuela Normal de Maestras fue dirigida por Madre Alberta durante cuarenta años, hasta el 1912. En el año 1948 las hermanas de La Pureza crean la Escuela Alberta Giménez, la cual, desde octubre de 1972, está ubicada al barrio de La Vileta. Fue adscrita a la UIB el 1978 y con la aparición de la LOGSE, pasó a llamarse "Escuela Universitaria Alberta Giménez". Desde el curso 2005-2006, es un Centro de Enseñanza Superior, el Centro de Estudios Superiores Alberta Giménez-CESAG.

La Congregación de hermanas de La Pureza de María Santísima se ha extendido también a Latinoamérica. En la actualidad existen colegios en Nicaragua, Colombia, Venezuela y Panamá. De igual forma la Congregación se ha extendido a África, en la República Democrática del Congo, donde se trabaja en el área de enfermería y asistencia médica además del área de la Educación con Colegios e Internados.

Aniversario 
Se conmemora el segundo centenario de la fundación del Real Colegio con diferentes eventos desde el 24 de octubre de 2009 al 16 de octubre de 2010.

Enlaces externos 
 http://www.pmaria.es
 http://www.cesag.org
 http://www.madrealberta.com
 http://www.mater-purissima.org/

Pureza
Centros educativos de España del siglo XIX
Edificios de Palma de Mallorca
Arquitectura en Islas Baleares en el siglo XIX
Arquitectura de España de los años 1800
Arquitectura de 1809
España en 1809
Religión en las Islas Baleares